Cienfuegos peut désigner :

Toponyme

 Cienfuegos est une ville portuaire et municipalité de Cuba, capitale de la province de Cienfuegos.

Patronyme

 Camilo Cienfuegos Gorriarán (1932-1959), révolutionnaire cubain.
 Francisco Javier de Cienfuegos y Jovellanos (1776-1847), cardinal espagnol de l'Église catholique romaine.
 Javier Cienfuegos Pinilla (1990-), athlète espagnol.
 Juan Álvaro Cienfuegos Villazón (1657-1739), prêtre jésuite espagnol, théologien et diplomate.
 Mauricio Cienfuegos (1968-), ancien footballeur salvadorien.
 Nicasio Álvarez Cienfuegos (1764-1809), est un poète espagnol.
Salvador Cienfuegos Zepeda (1948-), homme politique et militaire mexicain.
Patronyme hispanique
Patronyme cubain